Herpetopoma pruinosa är en snäckart som först beskrevs av B.A. Marshall 1979.  Herpetopoma pruinosa ingår i släktet Herpetopoma och familjen pärlemorsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pärlemorsnäckor
pruinosa